Jirasko ist der Familienname folgender Personn:
 Adolf Jirasko (1851–1914), österreichischer Optiker und k.u.k. Hoflieferant

Jirasko steht für:
 Jirasko (Unternehmen), österreichisches Optikunternehmen in Wiener Neustadt

Siehe auch:
 Jirásek